Sluipwijk (dorp), een dorp en voormalige gemeente in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
Sluipwijk (polder), een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Zuid-Holland